A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2004 foi a quinta temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O sueco Mattias Ekström conquistou o título.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2004 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2004